{{Nemzeti labdarúgó-bajnokság (szezon) infobox
|bajnokság neve=Nemzeti Bajnokság III.
|összes gól=
|előző szezon=2019-20
|átlag nézőszám=
|összes néző=
|legkevesebb néző=Puskás II - SC Sopron2020 szeptember 9.20 fő
|legtöbb néző=SC Sopron - ZTE II2020 október 18.2.000 fő
|leg nytlen sor=Majosi SE24 mérkőzés
|leg ver sor=Iváncsa KSE15 mérkőzés
|leg győz sor=Iváncsa KSE11 mérkőzés
|gólátlag=
|mérkőzések=114
|logó=
|leg vendég győz=Majosi SE - Taksony SE 1-82020 augusztus 9.
|leg hazai győz=FTC II. - Majos 8-0 2021 március 7.
|gólkirály=Nyugat: Szabó Bence (Balatonfüred)Szabó Lukas (Lipót) 21 gólKözép: Károly Bálint (KTE) 20 gólKelet: Kalmár Ferenc (Tiszafüred)33 gól|kiesett=Balatonlelle SE  Dunaharaszti MTK Hévíz SK  Kelen SC  Ózdi Kohász SE (kizárva)
|feljutott=Közép  Pécsi MFC  Szentlőrinc Kelet DEAC
|bajnokcsapat=Nyugat:Érdi VSEKözép:Pécsi MFCKelet:DEAC
|szezon=2020–2021
|logóaláírás=
|logóméret=
|köv szezon=2021–22
|csapatok száma=60 (3×20)}}

A 2020–2021-es magyar labdarúgó-bajnokság harmadik osztályát három csoportra osztva (nyugat, közép, kelet) hatvan csapat részvételével rendezték meg. A bajnokság 2020. augusztus 2-án kezdődött és 2021. május 30-án ér véget.

 Csapatváltozások az előző szezonhoz képest Kiesett a harmadosztályba Tiszakécske FC az NB II 18. helyezettjeként
 Vác FC az NB II 19. helyezettjeként
 Balmazújvárosi FC az NB II 20. helyezettként (csak a negyedosztályban indultak)Feljutott a másodosztályba DEAC, az NB III keleti csoportjának győztese
 Pécsi Mecsek FC, az NB III közép csoportjának győztese
 Szentlőrinc SE, az NB III közép csoportjának ezüstérmeseKiesett a negyedosztályba Balatonlelle SE NB III nyugati csoportjának 16. helyezettje
 Dunaharaszti MTK NB III közép csoportjának 15. helyezettje
 Hévíz SK NB III nyugati csoportjának 15. helyezettje
 Kelen SC NB III közép csoportjának 16. helyezettje
 Ózdi Kohász SE (szezon közben kizárták) Csapatok és stadionok 

 Csapatok eloszlása megyék szerint 

 Tabella 
Végeredmény szerint. Jelmagyarázat:M - Lejátszott mérkőzések számaGy - GyőzelemD - DöntetlenV - VereségG+ - Szerzett gólokG- - Kapott gólokGk - GólkülönbségP - PontokAzonos pontszám esetén a sorrend az alábbiak szerint dől el:1. a bajnokságban elért több győzelem;

2. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;

3. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól;

4. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége;

5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége;

6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól;

7. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés;

8. sorsolás.Az NB III 2020–2021-es idényének végén a három csoportgyőztes feljut az NB II-be, míg a 16–20. helyezett, valamint a legrosszabb 15. helyezett kiesik.' Góllövőlista Végeredmény szerint.''

Jegyzetek 

Magyar harmadosztályú labdarúgó-bajnokságok
magyar 3